Лаки ( [Lekî]) е ирански диалект, смятан за част от южнокюрдския език. Лексикалната прилика с хорамабадския луристански е 78%, с персийския – 70%, а със севернолуристанския – 69%.

Лаки понастоящем се говори в районите южно от Хамадан, градовете Нахаванд, Туйсеркан, Нурабад, Илам, Гилан и Пахла (Пехле), както и в селата в областите Хорус, Селасела, Силякхур и северната маст на Алищар в Западен Иран. Има и други големи общности, разпространени от Хорасан до Средиземно море. Обособени места, на които се говори лаки има в Азербайджан, планините Алборз, крайбрежието на Каспийския регион, енклави в Хорасан (на юг до Бирджанд), планинските земи между Кум и Кашан и района между Адъяман и река Джейхан в отдалечата западна част на Кюрдистан в Анадола. Има и много кюрдски племена, наречени лаки, които в днешно време говорят други кюрдски диалекти (или други езици като цяло), и които могат да се открият от Адана до централната част на Анатолия в Турция, в Дагестан в Кавказ, и от Ахар да покрайнините на Техеран в Иран.

Синтаксисът и речника на лаки са коренно различни от луристанския, самият той клон на новоперсийския, югозападен ирански език. Основните граматични и глаголни системи на лаки са, като във всички други кюрдски диалекти, отчетливо на северозападния ирански. Тази връзка е допълнително потвърдена от остатъците в лаки на ергативна конструкция, отличителен граматичен белег на кюрдския език.

Лаки и староперсийски

Сравнение между лаки и други кюрдски диалекти

Езикови вариации

Календар

Източници

Външни препратки 
Лаки в Ethnologue. Languages of the World, 2015.

Кюрдски езици
Езици в Иран